(née en 1942), femme politique suédoise ;
  (1794–1862), chef suédoise ;
 Henrik Björklund (né en 1990), joueur professionnel de hockey sur glace suédois ;
 Irina Björklund (née en 1973), actrice et chanteuse finlandaise ;
 Jan Björklund (né en 1962), homme politique suédois ;
 Joachim Björklund (né en 1971), footballeur international suédois ;
  (né en 1978), footballeur suédois ;
 Leni Björklund (née en 1944), femme politique finlandaise ;
  (né en 1937), céiste finlandais ;
 Timothy Björklund, réalisateur américain de films d'animation.

Voir aussi